Tasa steht für:
 Tasa (Trommel), flache Kesseltrommel in Indien
 Tasa-Kultur, archäologische Schicht der prädynastischen Zeit in Ägypten
 Deir Tasa, namensgebender Fundort der Tasa-Kultur in Mittelägypten

Tasa ist der Familienname von:
 Matthew Tasa (* 1978), Musikproduzent
 Toivo Tasa (* 1951), estnischer Diplomat

Siehe auch:
 Tassa